Богата () — комуна в Румунії, у повіті Муреш.
 Богата () — село в Румунії, у повіті Муреш. Адміністративний центр комуни Богата.
 Богата () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Дофтяна.
 Богата () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Бая.
 Богата () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Гредіштя.
 Богата () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Келераші.